Le nom Kanye peut désigner :
Kanye West, un rappeur américain (1977 -).
Kanye, une ville du Botswana.